KHH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kaohsiung International, Kaohsiung, Taiwan